Один рубль (1895–1915) — крупна срібна монета Російської імперії.

Історія 
В епоху Імператора Миколи II срібні рублі карбувалися в період з 1895 до 1915 рік. Рубль 1899 року був випущений величезним тиражем, але оскільки він перебував в обігу понад двадцять років, в ідеальному стані зустрічається досить рідко. Вартість добре збереженого миколаївського рубля може перевищувати ціну золотого царського червінця. Затерті рублі кінця 19 століття особливої ​​цінності не мають, їх аукціонна ціна трохи перевищує вартість срібла, з якого вони зроблені.

Опис 
У монеті міститься 18 грамів чистого срібла. Центр аверсу прикрашає рельєфний портрет Імператора Миколи II в профіль, зверненого обличчям вліво. Портрет обрамляє рельєфний напис: зліва «Б. М. МИКОЛА II ІМЕРАТОР'», праворуч «І САМОДЕРЖЕЦ' ВСЕРОСС.». Портрет виконаний відомим художником-різб'ярем Антоном Васютинським. Реверс за традицією прикрашає малий герб Російської імперії — двоголовий орел в коронах, що тримає в лапах скіпетр і державу. На грудях орла щит із зображенням Георгія Побідоносця, а крила прикрашають маленькі щити з гербами губерній, підпорядкованих Російської імперії. Під гербом великими заголовними буквами карбувався номінал монети «РУБЛЬ» і рік випуску, між ними фігурна зірочка. Гурт срібного рубля по всьому колу має вдавлений напис: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНІКА 21 ДОЛЯ» і знак мінцмейстера в круглих дужках, а також абревіатуру монетного двору.

Різновиди 
Рублі, викарбувані за російським замовленням у Бельгії, замість знака мінцмейстера мають позначення у вигляді двох зірок. Відомі рідкісні різновиди рубля 1899. До них належать всілякі монетні штемпелі, такі як відсутність гуртового напису, неспіввісність розташування аверсу щодо реверсу, недокарбування окремих елементів зображення. Такі монети можуть оцінюватися помітно дорожче звичайних.

Тираж

Джерело 
 Сайт нумізматики

Срібні монети
Монети Російської імперії